Ship of Memories – pierwszy album kompilacyjny holenderskiego zespołu Focus, zawierający wcześniej niewydane utwory.

Lista utworów   
Album zawiera utwory:

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Thijs van Leer – keyboard, śpiew, flet poprzeczny
 Jan Akkerman – gitara
 Bert Ruiter – gitara basowa
 Martijn Dresden – gitara basowa
 Pierre van der Linden – perkusja
 Hans Cleuver – perkusja
 David Kemper – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy Focus
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Sire Records
Albumy wyprodukowane przez Mike’a Vernona